Christoph Muth ist der Name folgender Personen:

 Christoph Muth (Politiker) (1830–1904), deutscher Politiker, Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Christoph Muth (* 1949), deutsche Systemikerin, Professorin für Management und Unternehmensberaterin, siehe Christa Muth